Belowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Jekaterina Dmitrijewna Belowa (* 1988), russische Shorttrackerin
 Marija Wjatscheslawowna Belowa (* 1994), russische Handballspielerin
 Nadeschda Belowa (* 1962), sowjetisch-ukrainische Biathletin, siehe Nadija Bjelowa
 Natalija Sergejewna Belowa (1917–1983), sowjetische Altertumsforscherin und Hochschullehrerin
 Olga Konstantinowna Belowa (* 1993), russische Wasserballspielerin

Siehe auch:
 Below